Big Rock kan syfta på följande:

 Big Rock, Illinois, en ort i USA
 Okotoks flyttblock, en flyttblock i Alberta, Kanada, som även kallas Big Rock